New Yorker Geschichten bezeichnet

 New Yorker Geschichten (Film), einen Episodenfilm aus dem Jahr 1989 von Martin Scorsese, Francis Ford Coppola und Woody Allen
 New Yorker Geschichten (Buch), einen Roman aus dem Jahr 1944 von Dorothy Parker